Palicur (brasílico palikur) é um idioma da família Aruaque com 1,540 falantes falada no Brasil e na Guiana Francesa.

Fonologia 
Os fonemas do palicur (Ramirez 2019: 771):

Pronomes 
Afixos pessoais e pessoais independentes:

Empréstimos 
Algumas palavras palicures emprestadas do kari'na (Ramirez 2019: 771):

Vocabulário 
Vocabulário palicur:

Bibliografia 
 Anônimo (1996). Vocabulário Português, Palikúr e Kheuol. Belém: Sociedade Internacional de Linguística.
 Green, Diana (1994). O sistema numérico da língua palikúr. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Série Antropologia 10: 261-303. Belém.
 Green, Harold; Green, Diana (1972). Surface structure of Palikur grammar. Brasil: Summer Institute of Linguistics.
 Green, Harold; Green, Diana (2019). Kagta Iwitkekne Parikwaki-Parantunka. Brasil: Summer Institute of Linguistics.
 Nimuendajú, Curt (1926). Die Palikur-Indianer und ihre Nachbarn. Göteborgs Kungl. Vetenskaps och Vitterhets-Samhälles Handlingar 31(2): 127-144. Göteborg.
 Launey, Michel (2003). Awna parikwaki: introduction à la langue palikur de Guyane et de l’Amapá (Didactiques). Paris: IRD.

Ligações externas 
 Vocabulário palicur - DOOLEY, Robert A., GREEN, Harold G. (ILV). Rio Urucauá e Oiapoque.
 Vocabulario Paricurú para o Dr. Jorge Hurley por Eurico Fernandes - Delegado do Serviço de Protecção aos Indios no Oyapoc. Revista do Instituto Historico e Geographico do Pará, v. 7, 1932, p. 211-6.

Línguas aruaques
palicur
Línguas da Guiana Francesa
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)